Faye, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Faye, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Faye-sur-Ardin, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Faye-l’Abbesse, település Franciaországban, Deux-Sèvres megyében
Faye-la-Vineuse, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Faye-d’Anjou, település Franciaországban, Maine-et-Loire megyében